Акатемпан има више значења:
 Акатемпан (Телолоапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Акатемпан (Аматепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Акатемпан (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику